Il doppio del torneo di tennis Birmingham Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Belus Prajoux 4-6 6-1 3-6 8-6 6-3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Ray Moore /  Roscoe Tanner (secondo turno)

 Arthur Ashe /  Fred McNair (semifinali)
 Colin Dibley /  Terry Moor (primo turno)
 Jaime Fillol /  Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Open 1978